Калльмюнцер (Kallmünzer) — фамилия. Известные носители:

 Калльмюнцер, Богдан — чехословацкий гребец.
 Калльмюнцер, Иржи (род. 1896) — чехословацкий гребец.